Fond může znamenat:
ekonomie
 pozemkový fond České republiky
 nadační fond
 dětský fond
 investiční fond
 peněžní fond
 penzijní fond
 podílový fond 
 hedgeový fond
 kapitálový fond

název konkrétní státní či veřejné instituce
 Fond národního majetku České republiky
 Státní fond kinematografie
 Státní fond dopravní infrastruktury
 Český hudební fond
 Pozemkový fond České republiky
 Dětský fond Organizace spojených národů (instituce působící v rámci OSN)
 Fondy Evropské unie
 Evropský fond pro regionální rozvoj
 Státní zemědělský intervenční fond
 Evropský rybářský fond
 Evropský sociální fond
 Mezinárodní měnový fond
 Státní fondy České republiky
 Norské fondy
 Fond Dynastie

 genetika a biologie
 gametový fond – soubor všech pohlavních buněk (gamet) utvářený stejnou generací u dané populace

kultura
 archivní fond – soubor archivních dokumentů (archiválií)
 knižní fond
 literární fond 
 knihovní fond

Externí odkazy